Áyios Yeóryios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Ro, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nemea, kommunhuvudort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Keratsíni, kommunhuvudort, Attika, Nomós Piraiós, 
 Kamárai (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia, lat 39,53, long 20,35), 
 Ágios Geórgios Ferón, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Áyios Yeóryios Nileías, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Epirus, Nomós Prevézis), 
 Áyios Yeóryios (ort), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Áyios Yeóryios Troizínos, ort, Attika, Nomós Piraiós, 
 Vrachonisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Kykladerna, lat 37,44, long 25,31), 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis), 
 Ágios Geórgios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 

Robotskapade Greklandförgreningar